Почотитан има више значења:

 Почотитан (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Почотитан (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику